Maria-Magdalenen-Kloster steht für folgende Klöster

in Deutschland:
 Maria-Magdalenen-Kloster (Einbeck), ehemaliges Kloster der Magdalenerinnen in Einbeck
 Marien-Magdalenen-Kloster (Hamburg), ehemaliges Kloster der Franziskaner in Hamburg, heute Teil der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
 St. Maria Magdalena zur Busse, ehemaliger Beginenkonvent, dann Augustinerinnenkloster in Köln
 Kloster Mariae Magdalenae (Magdeburg), ehemaliges Kloster der Augustiner-Eremitinnen in Sachsen
 Klarissenkloster St. Magdalena (Regensburg), zunächst Magdalenerinnen-, dann Klarissenkloster in Bayern
 St.-Maria-Magdalenenkloster (Schleswig), ehemaliges Dominikanerkloster in Schleswig-Holstein
 Kloster St. Magdalena (Speyer), ehemaliges Magdalenerinnen- und Dominikanerinnenkloster in Rheinland-Pfalz 
 Karmelitenkloster Maria Magdalena (Würzburg), ehemaliges Magdalenerinnenkloster, später Karmeliten in Bayern

in Frankreich:
 Abbaye Sainte-Madeleine, siehe Benediktinerabtei Barroux
 Benediktinerabtei Sainte-Marie-Madeleine (Marseille)

in Österreich:
 Sankt Magdalena im Halltal, ehemaliges Kloster in Tirol

im Nahen Osten:
 Maria-Magdalenen-Kloster (Akkon), Israel
 Maria-Magdalenen-Kloster (Nikosia), Zypern
 Maria-Magdalenen-Kloster (Tripoli), Libanon

Siehe auch:
 Liste von Klöstern der Magdalenerinnen
 Liste von Magdalenenstiften
 Magdalenenheim